Ateliê na TV é um programa de televisão do Brasil sobre artesanato apresentado por Dotan Mayo de segunda a sexta-feira às 9h45 na TV Gazeta

Sinopse 
Sua primeira exibição se deu numa breve passagem no Canal 21 do Grupo Bandeirantes em 2004. Após esta período, o programa foi ao ar em 3 de maio de 2005 pela extinta Rede Mulher (atual Record News) e desde 2007 era exibido pela Rede Vida, onde voltou em 2017,onde ficou até 2020. 
Entre 2007 e 2016 passou pela TV Século 21, TV Gazeta e na Rede BrasilO programa ensina os telespectadores diversas 
técnicas de artesanato, como pintura, decoupage, crochê, 
bordado, marchetaria, trabalhos com biscuit, decoração de festas, 
customização de roupas, entre outros, sempre com a participação de artesãos 
de grande nome ou ligados aos patrocinadores do programa. Em algumas ocasiões, 
a atração destaca cursos e eventos sobre artesanato.

Artistas 
Entre os professores e artistas que fazem parte do elenco, destacaram-se: Vitória Quintal, Lili Negrão, Soraia Penido, Mazé Barbosa, Mágico Nildo, Wagner Reis, Ataíde Depizzol, Patrícia Washington, o educador Professor Sassá e a artística plástica colombiana  Luzangela..

Tempos de Duração 
O Ateliê quando foi exibido pela Rede Mulher teve inicialmente 30 minutos de duração, posteriormente, em 2005, passou a ter 45 minutos. Na TV Século 21 e TV Gazeta teve duração de 30 e 45 Minutos respectivamente. Na TV Gazeta começou como quadro do programa Manhã Gazeta e com a saída de Claudete Troiano tornou se programa próprio O apresentador vinha solicitando e um recente sonho também adquirindo produtos das empresas patrocinadoras por ser um programa independente e em horário da manhã e tardes. Depois de uma breve passagem pela Rede Brasil, o programa voltou a Rede Vida em 2017 e por lá permaneceu até maio de 2020.Em 31 de agosto de 2020, reestreou na TV Gazeta,com 45 minutos de duração

Revista 
O programa teve uma revista própria e editada pela Editora Minuano, com vários conteúdos exclusivos, que muitas vezes não foram apresentados na TV.

Lives 
Hoje o Ateliê na TV está transmitindo conteúdo ao vivo com passo-a-passo através das redes sociais com frequência diária.

Ligações externas 
 
 Facebook
 Instagram
 

Programas da Rede Vida
Programas da TV Gazeta
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2005
Programas de televisão em língua portuguesa